pracowniczy plan kapitałowy
 przeciwpancerny pocisk kierowany
 Peruanos Por el Kambio – Peruwianie za Zmianą
 PPK (zespół muzyczny)
 Partia Pracujących Kurdystanu